Абехуэла (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гудар-Хаваламбре. Занимает площадь 87 км². Население — 56 человек (на 2010 год). Расстояние — 95 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 CAI Aragón-Abejuela 
 Foro de Abejuela 

Муниципалитеты Теруэля